Río Sella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Sella (vattendrag i Spanien, Valencia), Provincia de Alicante, 
 Río Sella (vattendrag i Spanien, Asturien), Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar